Myszogród – fikcyjne miasto, które zamieszkują postacie ze świata Myszki Miki.

W oryginalnym przekładzie starych komiksów oraz starych polskich wydaniach nie ma rozróżnienia między Kaczogrodem a Myszogrodem.

Opis 
Według niektórych komiksów leży w fikcyjnym stanie Kalisota w USA, nieopodal Kaczogrodu.

Historia Myszogrodu nie jest do końca znana. Miasto założył Gordon Globus, którego pomnik stoi niedaleko brzegu morza. Wiadomo jednak, że jest to miasto nowe, praktycznie nieposiadające zabytków bądź starych fundamentów.

Miasto było wielokrotnie przenoszone, zmniejszane, niszczone bądź terroryzowane. Burmistrzem Myszogrodu jest niemiły i skąpy człowiek (w niektórych komiksach świnia), a jedynym komisarzem w mieście jest Komisarz O’Hara. W Myszogrodzie są też przechowywane dwa z trzech istniejących na świecie wehikułów czasu (należący do Marlina i Zapotka, przyjaciół Mikiego, drugi należy do Doktora Statyka).

Mieszkańcy 

 Protonik Bip-Bip (oryg. Atomino Bip-Bip) – występuje najczęściej we włoskich komiksach, wymyślił go Romano Scarpa.
 Pierwszy raz pojawił się w komiksie Topolino e la dimensione Delta autorstwa Romana Scarpy, później pojawił się jeszcze w kilku jego komiksach, i kilku innych twórców. W komiksach najczęściej występuje razem z Myszką Miki, któremu często pomaga. Stworzył go Profesor Enigm, jest on dwa bajduliony razy protonem. W starszych kolorowaniach komiksów jest pokolorowany na kolor kremowy, lecz w nowszych na kolor niebieski. W Polsce wystąpił w 3 komiksach.
 Edek Maluch (Krystek Karypel, ang. Idgit the Midget) i Don Diego (Franek Spory, ang. Dangerous Dan McBoo) – pierwszy raz pojawili się w komiksie The Treasure of Oomba Loomba w 1966. przestępcy, wrogowie Myszki Miki.
 Alojzy Łom (Broda, Laufę, Kil, oryg. Scuttle) – brodaty przestępca, pomocnik Czarnego Piotrusia. Zadebiutował w komiksie Captures the Range Rustlers w 1951 roku. Ma do Piotrusia wielkie zaufanie, choć często jest uważany przez niego za niezdarę. Jego drugim przyjacielem jest Hak (oryg. Dum-Dum), który po raz pierwszy wystąpił w komiksie The Phantom Fires. Alojzy wystąpił w Polsce dotychczas w 34 historyjkach, a Hak w dwóch.
 Sam Szympans (oryg. Sam Simian) – przyjaciel Mikiego, konstruktor robotów. Często nie zdaje sobie sprawy ze swoich poczynań. Jedynym twórcą historyjek z Samem jest Don Markstein. Po raz pierwszy wystąpił w komiksie Easy Work (pl. Prosta sprawa, wydany w Kaczorze Donaldzie 41/00)
 Sport Goofy – krewny Goofiego, pasjonat sportu. W Polsce wystąpił 2 razy.
 Wit Podwójny (Witalis Żartowniś, oryg. Doppioscherzo) – myszogrodzki kryminalista, który wszystkie swoje występki załatwia żartami albo psikusami. Został stworzony przez Andrea Castellanniego w komiksie Topolino e il magnifico Doppioscherzo (pl. Podwójny figiel, Gigant Poleca 65)
 Chochlik z Jedenastego Wymiaru – uwolniony przez Mikiego z zaklętego, chińskiego słoju zły skrzat, powodujący same złe uczynki. Zakochany w Klarabelli. Zadebiutował w historyjce The Imp And I (pl. Gnom i ja, Kaczor Donald 27/98), który doczekał się remake'u. Wystąpił też w trzech innych duńskich komiksach.
 Banda Urwisów i Babcia Zigler – przyjaciele Mikiego z biednej dzielnicy. Po raz pierwszy wystąpili w komiksie The Wrecking Crew.
 Alek Ściema (Przekręt) i Chytrus (Sylwester Szacher, Sylwester Paragraf) – przestępcy, przyjaciele Czarnego Piotrusia. Specjalizują się w porwaniach i oszustwach finansowych.
 Bysio – znajomy Mikiego, były przestępca nawrócony przez niego na dobrą drogę. Zadebiutował w komiksie Mr. Slicker and the Egg Robbers, trzecim z rzędu komiksie Disneya. W Polsce wystąpił w 34 historyjkach.
 Tom McCyngiel – były szpieg, wróg Mikiego wrabiający mysz w różne przestępstwa. Został stworzony przez Floyda Gottfredsona w 1936 roku w historyjce Mickey Mouse Joins the Foreign Legion. W Polsce wystąpił w 3 historyjkach.
 Rubel, Dubel i Bubel (Profesorowie Orang, Utan i Gibbon, oryg. Ecks, Doublex i Triplex) – szaleni naukowcy, którzy konstruują niebezpieczne wynalazki, takie jak superkomputer zasilany mózgiem. W Polsce wystąpili w 7 historyjkach.
 Doktor Krogulis (wł. dottor Talos) – naukowiec wytwarzający złowrogie cienie, które sieją chaos i spustoszenie. Wystąpił w trzech komiksach, z których jeden, Mickey i powrót doktora Krogulisa wydano w Polsce (w Donald i spółka 5).

Przypisy 

Fikcyjne miasta
The Walt Disney Company